Склад збірної Швеції на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Швеція
Швеція 2002